Гидроксо́ний (оксоний, гидроний) H3O^+ — комплексный ион, соединение протона с молекулой воды.

Водородные ионы в водных и спиртовых растворах кислот существуют в виде гидратированных или сольватированных ионов гидроксония. Для измерения концентрации водородных ионов используется водородный электрод. Ион гидроксония был обнаружен также в газовой фазе. Этот катион часто используется для представления природы протонов в водном растворе. Также существуют такие катионы, как H5O2^+, H7O3^+, H9O4^+.

Стандартная энтропия иона гидроксония составляет 192,25 Дж/(моль·K).

Вода диссоциирует с образованием гидроксония H3O^+ и гидроксид-иона OH^-.

Чистая вода (дистиллированная) имеет примерно одну пару (один ион H3O^+ и один ион OH^-) на  молекул воды.

Примечания 

Растворы электролитов
Соединения водорода
Ионы